Blackcomb peut se référer à :
 Whistler Blackcomb est une station de sports d'hiver située en Colombie-Britannique au Canada. Elle fut un site des Jeux olympiques d'hiver de 2010.
 Ancien nom de Windows 7 du système d'exploitation Microsoft Windows.